Князь стародубский:

 Стародубское княжество — в Северо-Восточной Руси.
 Стародубское княжество (Северская земля).